Champagnat pode ser:

 São Marcelino Champagnat, fundador da congregação dos Irmãos Maristas.

Localidades 
 Champagnat (Creuse)
 Champagnat (Saône-et-Loire)
 Champagnat - nome usual do bairro Bigorrilho em Curitiba.

Desambiguação